Паньково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Паньково — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия

Владимирская область 
 Паньково — деревня в Киржачском районе, упразднена в 1987 г.

Вологодская область 
 Паньково — деревня в Белозерском районе.
 Паньково — деревня в Вожегодском районе.
 Паньково — деревня в Николоторжском сельском поселении Кирилловского района.
 Паньково — деревня в Ферапонтовском сельском поселении Кирилловского района.
 Паньково — деревня в Междуреченском районе.

Ивановская область 
 Паньково — деревня в Фурмановском районе.

Кировская область 
 Паньково — деревня в Подосиновском районе.

Костромская область 
 Паньково — деревня в Кадыйском районе.

Ленинградская область 
 Паньково — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Паньково — деревня в Дмитровском районе.

Новгородская область 
 Паньково — деревня в Пестовском районе.

Орловская область 
 Паньково — село в Новодеревеньковском районе.
 Паньково — село в Лавровском сельском поселении Орловского района.
 Паньково — село в Неполодском сельском поселении Орловского района.

Пермский край 
 Паньково — деревня в Еловском районе.
 Паньково — деревня в Ординском районе.

Псковская область 
 Паньково — деревня в Куньинском районе.
 Паньково — деревня в Пыталовском районе.

Смоленская область 
 Паньково — деревня в Демидовском районе.

Тверская область 
 Паньково — деревня в Андреапольском районе.
 Паньково — деревня в Вышневолоцком районе.
 Паньково — деревня в Старицком районе.

Ярославская область 
 Паньково — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Паньково — деревня в Переславском районе.